Анто́ниу Каэта́ну де Абре́у Фре́йре Э́гаш Мони́ш (; ; 29 ноября 1874, Аванка — 13 декабря 1955, Лиссабон) — португальский психиатр и нейрохирург, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1949 году «за открытие терапевтического воздействия лейкотомии при некоторых психических заболеваниях». Разделил премию с Вальтером Гессом, награждённым «за открытие функциональной организации промежуточного мозга как координатора активности внутренних органов».

Биография 
Антониу Эгаш Мониш родился в городе Аванка, в муниципалитете Эштаррежа. Изучал медицину в Коимбрском университете, затем стажировался в неврологии в Бордо и Париже. В 1902 году он стал профессором на кафедре неврологии, но в 1903 году покинул этот пост ради политической карьеры. Он создал Республиканскую партию центристов () и представлял её в португальском парламенте с 1903 по 1917 год. Позже он был послом Португалии в Мадриде (1917) и министром иностранных дел (1918). Между тем он продолжал заниматься врачебной практикой и изучать физиологию и анатомию, и в 1911 году он стал профессором неврологии в недавно созданном Лиссабонском университете.

В 1920 году он отказался от политики и вернулся в медицину. В 1927 году Мониш разработал  — метод рентгенологического исследования сосудов головного мозга; она в различных формах остаётся одним из основных инструментов как в диагностике, так и в планировании операций на головном мозге.

За разработку метода он номинирован дважды на Нобелевскую премию. Он также внёс вклад во внедрение ; он проводил много лекций и написал много статей по этому вопросу. Он считается пионером в этой области.

В 1936 году он опубликовал свой первый доклад о выполнении префронтальной лоботомии на больном человеке, а затем разработал метод проведения процедуры лоботомии.

В 1939 году в Мониша стрелял пациент с шизофренией и нанес ему тяжелые ранения.

Награды

Примечания

Ссылки 
 Биография Эгаша Мониша на сайте Нобелевского комитета.

Министры иностранных дел Португалии
Медики Португалии
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Португалии
Нейрохирурги
Выпускники Коимбрского университета
Преподаватели Лиссабонского университета
Лоботомия
Члены Парижской медицинской академии